Вожани — топоним.

 Вожани — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области России.
 Вожани — коммуна в департаменте Изер региона Рона — Альпы Франции.